Сезон 2016/2017 стал 50-м в истории клуба «Лос-Анджелес Кингз». Сезон команда начала 12 октября выездным матчем в Сан-Хосе, против местных «Шаркс». «Кингз» завершили регулярный чемпионат 9 апреля 2017 года, в гостях у «Анахайм Дакс». Перед сезоном 2016/17 Анже Копитар был назначен новым капитаном клуба, став таким образом первым в истории словенцем, капитаном команды НХЛ.

Положение в регулярном чемпионате

В конференции

В дивизионе

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Регулярный чемпионат. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Лос-Анджелес».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Лос-Анджелес».

Текущий состав 
состав представлен по состоянию на 9 апреля 2017 года.

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Подписание контрактов

Выбор на драфте

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Лос-Анджелес Кингз»

2016/2017
НХЛ в сезоне 2016/2017